Leptokarya (  ‚Haselnussstrauch‘) ist der Name verschiedener Orte in Griechenland:

der Ortsgemeinschaften:
 Leptokarya (Pieria) im Gemeindebezirk Anatolikos Olymbos der Gemeinde Dion-Olymbos, Region Zentralmakedonien
 Leptokarya (Ioannina) im Gemeindebezirk Tymfi der Gemeinde Zagori, Region Epirus
 Leptokarya (Thesprotia) im Gemeindebezirk Filiates der Gemeinde Filiates, Region Epirus

der Dörfer
 Leptokarya (Alexandroupoli) im Gemeindebezirk Alexandroupoli der Gemeinde Alexandroupoli, Region Ostmakedonien und Thrakien
 Leptokarya (Pella) im Gemeindebezirk Giannitsa der Gemeinde Pella, Region Zentralmakedonien
 Leptokarya (Pyli) im Gemeindebezirk Pynda der Gemeinde Pyli, Region Thessalien
 Leptokarya (Nafpaktos) im Gemeindebezirk Pyllini der Gemeinde Nafpaktia, Region Westgriechenland